Hügel steht für:
 Hügel, mittelgroße Erhebung, kleiner als ein Berg

Bauwerke:
 Villa Hügel (Essen)
 Villa Hügel (Wien)

einen geographischen Namen:
 Hügel (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Hügel (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Hügel ist der Familienname folgender Personen:
 Hügel (Adelsgeschlecht), ein württembergisches Adelsgeschlecht
 Hügel (Familie), die Architekten, Baumeister, Steinmetzmeister und Bildhauer hervorbrachte
 Adam Hügel (1740–?), Maler in Mainz
 Adolph Hügel (1806–1887), hessischer Beamter und Politiker
 Albert von Hügel (1803–1865), württembergischer Kammerherr und Rittergutbesitzer
 Alexander von Hügel (1832–1893), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Andreas Hügel (um 1500–1572/1578), deutscher evangelischer Theologe und Reformator
 Carl von Hügel (1796–1870), Sohn von Johann Aloys Josef, deutsch-österreichischer Entdecker
 Christine Hügel (* 1950), Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe
 Edmund Hügel (1841–1908), österreichischer Politiker
 Eduard Hügel (1816–1887), österreichischer Buchhändler, Verleger, Journalist und Kommunalpolitiker
 Edwin Hügel (1919–1988), saarländischer Wirtschaftsminister
 Elias Hügel (1681–1755), kaiserlicher Hofsteinmetzmeister in Wien und Kaisersteinbruch
 Ernst von Hügel (1774–1849), württembergischer Kriegsminister
 Franz Hügel, deutscher Fußballspieler
 Friedrich von Hügel (1852–1925), römisch-katholischer religiöser Schriftsteller
 Gustav Hügel (1871–1953), österreichischer Eiskunstläufer
 Hanns F. Hügel (1951–2017), österreichischer Jurist
 Hans-Otto Hügel (* 1944), deutscher Professor für Populäre Kultur
 Heinrich von Hügel (1828–1899), deutscher Architekt und Eisenbahn-Bauunternehmer
 Herbert Hügel (1905–1988), deutscher Apotheker und Chefredakteur
 Hermann von Hügel (1811–1893), württembergischer Generalmajor 
 Ika Hügel-Marshall (* 1947–2022), deutsche Schriftstellerin, Pädagogin und Aktivistin der afrodeutschen Bewegung
 Ilka Hügel (* 1952), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Hörspielsprecherin.
 Johann Aloys Josef von Hügel (1753–1825), Konkommissar beim immerwährenden Reichstag in Regensburg
 Johann Christian Friedrich von Hügel (1764–1805), württembergischer Jurist und Gesandter 
 Johann Gallus Hügel (1664–1719), deutscher Steinmetzmeister und Bildhauer in Eggenburg, Niederösterreich.
 Karl Eugen von Hügel (1805–1870), Diplomat und Außenminister des Königreichs Württemberg
 Kaspar Hügel (1906–nach 1994), österreichischer Pädagoge
 Klaus Huegel, auch Hügel (1912–2003), deutscher Jurist, Archivar und SD-Nachrichtenoffizier
 Max von Hügel (1851–1939), württembergischer Generalmajor
 Otto von Hügel (1853–1928), württembergischer General der Infanterie
 Otto Hügel (1889–1967), deutscher Pädagoge

Siehe auch:

 Hugel